Torche steht für:
 Torche (Band), eine Sludge-Band aus Miami

Torche ist der Familienname folgender Personen:

 Fernand Torche (1866–1937), Schweizer Politiker und Staatsrat des Kantons Freiburg
 Florencia Torche, US-amerikanische Soziologin
 Paul Torche (1912–1990), Schweizer Politiker (konservativ) und Staatsrat des Kantons Freiburg